De Franse wielerkoers Les Boucles du Sud Ardèche - Souvenir F. Delpech 2012 werd gereden op 26 februari en maakt deel uit van de UCI Europe Tour 2012. De wedstrijd over een afstand van 199,5 km ging van start in Bourg-Saint-Andéol en finishte in Ruoms.

Uitslag 

Eendagswielerwedstrijd in 2012
2012
UCI Europe Tour 2012